Flarktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flarktjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (7,22 ha)
Flarktjärnen (Haverö socken, Medelpad, 691862-148426), sjö i Ånge kommun, 
Flarktjärnen (Haverö socken, Medelpad, 693898-146620), sjö i Ånge kommun,  (9 ha)
Flarktjärnarna (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Flarktjärnarna (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Flarktjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Flarktjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (7,27 ha)
Flarktjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Flarktjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (4,32 ha)
Flarktjärnen (Överluleå socken, Norrbotten, 730776-175079), sjö i Bodens kommun, 
Flarktjärnen (Överluleå socken, Norrbotten, 733360-175443), sjö i Bodens kommun,  (14,2 ha)
Flarktjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (6,35 ha)
Flarktjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728348-166875), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Flarktjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728883-162727), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Flarktjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (12 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn